Чемпионат Новой Зеландии по футболу 2011/12 проходил с 22 октября 2011 года по 28 апреля 2012 года и стал 8-м розыгрышем в истории.

Победу в регулярном чемпионате праздновал «Окленд Сити», однако в серии плей-офф он уступил клубу «Тим Веллингтон». Победителем же турнира в четвёртый раз в своей истории стал клуб «Уаитакере Юнайтед». Этот успех сравнял его по количеству трофеев с клубом «Окленд Сити».

Регламент 
В турнире приняли участие 8 клубов. С 22 октября по 8 апреля они провели двухкруговой турнир регулярного чемпионата, после чего четыре сильнейших клуба разыграли первое место в серии плей-офф. На полуфинальной стадии клубы провели по два матча (дома и на выезде), по сумме которых победители встретились в одноматчевом финале.

Результаты

Регулярный чемпионат 

Источник данных: soccerway.com

Финальная серия

Ссылки 
 Официальный сайт

2011/2012
Новая Зеландия